Чемпионат Кипра сезона 1949/50 — 13-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 8 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис» из Фамагусты.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1949/1950
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1949 году
Спорт на Кипре в 1950 году